I Am Easy to Find — восьмой студийный альбом американской инди-рок группы The National, вышел 17 мая 2019 года на лейбле 4AD. Продюсерами альбома выступили Майк Миллс и члены группы братья Аарон и Брюс Десснеры. Концертный промотур начался в июне 2019 года.

История 
В записи альбома принимали участие певицы Лиза Ханниган, Шэрон Ван Эттен, Mina Tindle, Gail Ann Dorsey, Kate Stables, и хор Brooklyn Youth Chorus.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 81 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Итоговые списки

Список композиций 
Слова всех песен написали Мэтт Бернингер, Carin Besser и Майк Миллс; вся музыка создана Аарон и Брюсом Десснерами. Все данные из Tidal.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 The National — 'You Had Your Soul With You' (Official Audio)

Альбомы The National
Альбомы 4AD
Альбомы инди-рока
Альбомы, спродюсированные Аароном Десснером